Die Abrechnung steht für:

 Die Abrechnung (Lied), Lied des Rappers Eko Fresh (2004)
 Die Abrechnung (Novelle), Novelle von Wladimir Tendrjakow (1979)
 Die Abrechnung (Roman), Roman von Ingo Hasselbach und Winfried Bonengel (2001)
 Die Abrechnung (1954) (Rasare soraele), rumänischer Film von Dinu Negreanu 
 Die Abrechnung (1963), deutscher Fernsehfilm von Fritz Umgelter
 Die Abrechnung (1969) (La resa dei conti), italienisch-deutscher Film von Marco Leto 
 Die Abrechnung (1970) (The reckoning), britischer Film von Jack Gold 
 Die Abrechnung (1975) (La última jugada), spanischer Film von Aldo Sambrell 
 Die Abrechnung (1984) (L’addition), französischer Film von Denis Amar 
 Die Abrechnung (2006), deutscher Fernsehfilm von Thorsten Näter 
 Polizeiruf 110: Die Abrechnung, deutscher Fernsehfilm von Peter Vogel (1977)
 Tatort: Die Abrechnung (1975), deutscher Fernsehfilm von Wolfgang Becker
 Tatort: Die Abrechnung (1996), deutscher Fernsehfilm von Markus Fischer

Siehe auch:
 Der weiße Hai – Die Abrechnung, US-amerikanischer Film von Joseph Sargent (1987)
 Paycheck – Die  Abrechnung, US-amerikanischer Film von John Woo (2003)
 Rosa Roth – Die Abrechnung, deutscher Fernsehfilm von Carlo Rola (2002) 
 Der Tag der Abrechnung